Па́вел Чистяко́в: Чистяков, Павел Егорович (1790—1851) — русский военачальник, контр-адмирал.
 
 Чистяков, Павел Николаевич (род. 1931) — заслуженный строитель РСФСР (1989).
 Чистяков, Павел Петрович (1832—1919) — русский художник.